Amesoeurs — дебютный и единственный студийный альбом французской пост-панк/блэкгейз-группы Amesoeurs, выпущенный 10 марта 2009 на лейбле Code666. После выхода альбома группа распалась из-за «внутренних конфликтов и разных точек зрения на будущее группы».

Отзывы критиков 
Рецензент Pitchfork назвал альбом «последним пылким вздохом творчества Amesoeurs».

Список композиций

Участники записи 
 Neige — вокал, гитара, бас-гитара, клавишные
  — вокал, пианино
  — гитара, бас-гитара
 Winterhalter — ударные

Примечания 

Альбомы Amesoeurs